Кохем — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кохем — бывший имперский замок в немецком городе Кохем на реке Мозель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Кохем-Целль — район в Германии.